Il campionato mondiale di snooker 1993 venne disputato dal 16 aprile al 3 maggio 1993 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

Stephen Hendry vinse il suo terzo titolo mondiale, battendo 18-5 in finale Jimmy White.

Nella semifinale persa contro White, il thailandese James Wattana divenne il primo giocatore dell'estremo oriente a raggiungere tale risultato.

Ronnie O'Sullivan fece il suo debutto nel campionato mondiale all'età di 17 anni e 5 mesi, diventando il secondo giocatore più giovane ai campionati dopo Hendry nel 1986.

Montepremi

 Vincitore: £ 175.000
 Finalista: £ 105.000
 Semifinalisti: £ 52.000
 Quarti di finale: £ 26.000
 Ottavi di finale: £ 14.000
 Sedicesimi di finale: £ 8.800
Break più alto: £ 14.400

Tabellone finale

Century breaks 
Ci furono 35 century breaks nel campionato, un nuovo record rispetto ai 31 del 1991. Il break più alto fu di 144 realizzato da Steve Davis.

 144 : Steve Davis
 139, 122, 101 : Nigel Bond
 138, 106 : Steve James
 136, 129, 128, 126, 124, 123, 113, 110 : Stephen Hendry
 133 : Terry Griffiths
 124, 108, 100, 100 : Neal Foulds
 122, 102 : John Parrott
 121 : Martin Clark
 112 : Alan McManus
 110, 104, 104, 103 : James Wattana
 108, 105, 104 : Jimmy White
 106, 104 : Willie Thorne
 104, 101 : Gary Wilkinson (giocatore di snooker)|Gary Wilkinson
 104 : Peter Ebdon

Note 

1993
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 1993